Сабрина може да се отнася за:

 Сабрина, младата вещица – телевизионен сериал
 Сабрина: Анимационният сериал
 Сабрина (филм, 1954)
 Сабрина (филм, 1995)
 Сабрина Салерно – италианска певица